Gustaf Lindström kan syfta på:

* Gustaf Lindström (1829–1901), paleontolog och professor
 Gustaf Lindström (1838–1916), mineralog och museiman 
 Gustaf Lindström (1877–1959), general och företagsledare
 Gustaf Lindström (1882–1960), lasarettsläkare
 Gustaf Lindström (1894–1980), häradshövding
 Gustav Lindström (född 1998), ishockeyspelare